Liste des duchesses de Lorraine
Les duchesses de Lorraine, spécialité chocolatée nancéienne